Nagato bezeichnet:
 eine japanische Stadt, siehe Nagato
 eine historische Provinz, siehe Provinz Nagato
 ein Schlachtschiff der kaiserlichen japanischen Marine, siehe Nagato (Schiff, 1919)

Nagato oder Nagatō ist der Familienname folgender Personen:
 Ayumu Nagatō (* 1997), japanischer Fußballspieler 
 Hiroyuki Nagato (1934–2011), japanischer Schauspieler
 Katsuya Nagato (* 1995), japanischer Fußballspieler